Финальный турнир XIIIчемпионата Европы по гандболу среди женских команд проходил в пяти городах Франции с 29 ноября по 16 декабря 2018 года. Чемпион мира 2017 года сборная Франции впервые в своей истории стала чемпионом Европы. Финал между Францией и Россией стал повторением финала Олимпийских игр 2016 года, однако тогда золото завоевали россиянки.

Арены

Квалификация

Квалифицированные команды

Посев команд перед жеребьёвкой 

Жеребьёвка финального раунда состоялась 12 июня 2018 года в Париже.

Список судей

Соревнования

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной этап 
В группах основного этапа учитываются только те матчи предварительного группового турнира, которые были сыграны между командами вышедшими в основной раунд.

В полуфинал выходят по две лучшие команды из групп I и II, а сборные, финишировавшие в группах третьими, сыграют в матче за 5-е место.

Группа I 

Матч был перенесен с 8 на 9 декабря в связи с акциями протеста.

Матч был перенесен с 8 на 9 декабря в связи с акциями протеста.

Группа II

Плей-офф

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Статистика

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Символическая сборная 
16 декабря 2018 года была объявлена символическая сборная и MVP

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница турнира на портале ЕГФ

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин
2018 год в гандболе
Чемпионаты Европы во Франции
Спорт во Франции в 2018 году
Ноябрь 2018 года
Декабрь 2018 года
гандбол
Международные соревнования по гандболу во Франции